Carum wolffianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Karl Georg Fedde. Carum wolffianum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
wolffianum